Ел Лимон Санта Ана има више значења:

 Ел Лимон Санта Ана (Сан Андрес Кабесера Нуева), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Лимон Санта Ана (Санта Марија Закатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику